Rhyscotus är ett släkte av kräftdjur. Rhyscotus ingår i familjen Rhyscotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gråsuggor och tånglöss
Rhyscotus